Albert Sabin
Sabin (Minnesota)
Sabin (unidade)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos